Кунцевский район — административная единица:

 Кунцевский район (Московская область) — район в Московской области с 1929 года по 1960 год.
 Кунцевский район (Москва) — район Москвы с 1969 года по 1991 год.